

Patronyme 

 Jean Kiszka (1596-1654), diplomate, homme politique lituanien ;
 Josh Kiszka (1996-), auteur, compositeur, interprète américain ;
 Stanisław Kiszka, (1512-?), diplomate lituanien.